est la formule brute de plusieurs molécules : 
 la tricine, une flavone notamment présente dans certaines céréales ;
 la rhamnazine, un flavonol retrouvé dans certains arbustes du Sri Lanka.

Formule brute